Niemcy:
 Köln-Wahn – dzielnica Kolonii

Inne:
 Köln-Wahn – port lotniczy Kolonia/Bonn

Zobacz też:
 Porz-Wahn
 Wahn